Alessandro Hellmann – scrittore e autore di testi per la musica e il teatro italiano
 Ferruccio Hellmann – ingegnere e dirigente sportivo italiano
 Martina Hellmann – ex discobola tedesca
 Odair Hellmann – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano